Чернишов Олексій:

 Чернишов Олексій Вікторович (1979—2014) — рядовий МВС України (батальйон «Дніпро-1»), учасник російсько-української війни.
 Чернишов Олексій Іванович (нар. 1947) — вчитель історії та суспільствознавства, ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 Чернишов Олексій Михайлович (нар. 1977) — український бізнесмен, інвестор.
 Чернишов Олексій Сергійович (нар. 1947) — радянський та український організатор кіновиробництва, член Національної спілки кінематографістів України.